Florent Johan Malouda (n. 13 iunie 1980, Cayenne, Guyana Franceză) este un antrenor și fost fotbalist  francez.

Între anii 2004 și 2012 a juca în 80 de meciuri la echipei naționale de fotbal a Franței. Joacă ca mijlocaș de extremă stânga, mijlocaș ofensiv, dar poate juca și ca atacant.

Statistici

Club
.

Referințe

Legături externe 

 
 Profilul la ESPN Soccernet 

 
 Profilul la Footballdatabase
Profil pe BBC Sport

Nașteri în 1980
Fotbaliști francezi
Mijlocași
Fotbaliști ai Chelsea FC
Fotbaliști ai Premier League
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2010
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2006
Oameni în viață